Paraphellia sanzoi är en havsanemonart som beskrevs av Enrica Calabresi 1926. Paraphellia sanzoi ingår i släktet Paraphellia och familjen Hormathiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
sanzoi